O número de cauda é um número de identificação pintado num avião, tipicamente na cauda.

Os números de cauda podem representar:
 O número de registo da aeronave, na aviação civil;
 O número de série da aeronave, na aviação militar.

Ver também 
 Lista de números de cauda da Força Aérea Portuguesa
 O equivalente na Marinha, o número de amura.

Aviação